Сардаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Сардарян, Ктрич Хачикович (род. 1947) — бывший советник первого президента Армении.
 Сардарян, Патвакан Маркарович (; род. 1905) — архитектор, один из авторов проекта Большого Москворецкого моста.
 Сардарян, Сергей Ашотович (Сергей Аркадьевич Сардаров; 1909—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина.